Газит:
  — кибуц в Северном округе Израиля.

Фамилия 
 Газит, Габи (род. 1947) — израильский журналист, теле- и радиоведущий.
 Газит, Гиора (1933—2015) — израильский банкир и бизнесмен, президент «Банка Апоалим».
 Газит, Мордехай (1922—2016) — израильский дипломат, посол Израиля во Франции.
 Газит, Шломо (1926—2020) — израильский военный и общественный деятель, глава Управления военной разведки (АМАН).
 Газит, Эхуд (род. 1966) — израильский учёный, специализирующийся в областях биофизики, биохимии и нанотехнологий.